Hold Your Fire — двенадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, был издан в 1987 году. Он стал последней работой группы изданной на лейблах PolyGram/Mercury, которые регулярно выпускали диски группы за пределами Канады.

На этой пластинке Rush продолжили эксперименты с новыми музыкальными направлениями. Композиция «Tai Shan» была написана под влиянием классической китайской музыки, её название ссылается на гору Тайшань в китайской провинции Шаньдун. Ударник Нил Пирт совершил путешествие к этой горе на велосипеде во время пребывания в Китае. Бас-гитаристка и вокалистка группы 'Til Tuesday Эйми Манн исполнила бэк-вокал в песнях «Open Secrets» и «Time Stand Still», её также можно увидеть на видео к последней. Кроме того, смех Манн можно услышать в начале «Force Ten», также реверсный семпл её вокала использовался в треке «Tai Shan».

Список композиций

В записи участвовали

Rush 
 Гедди Ли — вокал, бас-гитара, синтезаторы
 Алекс Лайфсон — гитары (электрогитара и акустическая)
 Нил Пирт — ударные, перкуссия

Доп. музыканты 
 Эйми Манн — дополнительный вокал
 Энди Ричардс — дополнительные клавишные, программирование синтезаторов
 Стивен Маргошес — аранжировка струнных, дирижёр
 The William Faery Engineering Brass Band, аранжировщик и дирижёр — Эндрю Джекман

Тех. персонал 
 Питер Коллинз — продюсирование, аранжировки
 Джеймс 'Джимбо' Бёртон — звукоинженер
 Боб Людвиг — мастеринг
 Хью Сайм — дизайн обложки
 Глен Векслер — фотографии

Хит-парады

Сертификация

Примечания 

Альбомы Rush
Альбомы Mercury Records
Альбомы Anthem Records